Сборная СССР против сборной мира 1970 — командный турнир по шахматам, проходивший в Белграде с 29 марта по 5 апреля. В русскоязычной шахматной прессе и литературе соревнование получило название «матч века».

Югославская шахматная федерация предложила проведение этого матча на конгрессе ФИДЕ в 1969 году. Бюджет составлял 100 000 американских долларов, что для тех времён было рекордной суммой. Сыграно было 40 партий — 19 из них закончились победой одной из сторон. Команда СССР, средний возраст участников которой был выше, выиграла со счётом 20½:19½, хотя и уступила на первых четырёх досках.

В сборной мира успешнее всего сыграл Бобби Фишер на второй доске против Тиграна Петросяна (3:1), а в советской команде три очка набрал Пауль Керес на 10-й доске.

Таблица

Примечания

Литература 
 Юдович М. М. (автор-составитель). Матч века — М.: Физкультура и спорт, 1971
 «СССР — Сборная мира», Т. Петросян, А. Матанович, 1970.

См. также 
 Сборная СССР против сборной мира 1984

Ссылки 
 USSR vs. the Rest of the World 1970
 Belgrade 1970

Шахматные турниры
Март 1970 года
Апрель 1970 года
1970 год в шахматах
Спорт в СССР в 1970 году
Международные спортивные соревнования в Белграде